Шекун Олександр Володимирович (1935) — український історик, археолог, краєзнавець.
 Шекун-Коломійченко Марія Феофанівна (1892—1938) — українська співачка початку ХХ століття.

українські прізвища